Lady Jane – singolo dei The Rolling Stones del 1966
Lady Jane – film del 1986 diretto da Trevor Nunn
Lady Jane – film del 2008 diretto da Robert Guédiguian